Il doppio del torneo di tennis San Antonio Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Diego Ayala e Robert Kendrick che hanno battuto in finale Hugo Armando e Dušan Vemić 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Brandon Coupe /  Mark Merklein (semifinali)
 Amir Hadad /  Gabriel Trifu (primo turno)

 Peter Luczak /  Anthony Ross (primo turno)
 Joan Balcells /  Mario Radić (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Antonio Challenger 2002